Тюмин – русская фамилия. Известные носители:

 Тюмин, Геннадий Александрович (род. 1959) — советский и молдавский футболист; тренер.
 Тюмин, Иван Александрович (1896—1976) — советский военный, государственный и политический деятель.